Tomaschett ist der Familienname folgender Personen:

 Carli Tomaschett (* 1958), Schweizer Romanist und Lexikograf
 Marietta Tomaschett,  (* 1961), Moderatorin Radio SRF
 Maurus Tomaschett (* 1969), Politiker
 Pius Tomaschett (1923–2006), Arzt